Mulan (1998), een Amerikaanse animatiefilm uit 1998
Mulan (2009), een Chinese film uit 2009
Mulan (2020), een Amerikaanse liveactionfilm uit 2020
Mulan (personage), een figuur uit de films
Hua Mulan, een vrouw die het leger in ging om China te beschermen tegen de Xiong nu